Thoiry puede referirse a: 

 Thoiry, comuna de Ain (Francia).
 Thoiry, comuna de Saboya (Francia).
 Thoiry, comuna de Yvelines (Francia).